Bibia steht für:

 Bibia (Amaru), Gemeinde im Distrikt Amaru in Uganda
 Bibia (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger